Mudá – gmina w Hiszpanii
 Muda – wieś w Estonii
 Muda – pojęcie z dziedziny zarządzania